Delegatura Ambasady RP w Krasnojarsku, Delegatura Ambasady Polski (ros. Представительствo посольства Польши) – polski urząd konsularny działający epizodycznie jako delegatura ambasady RP w ZSRR ewakuowanej do Kujbyszewa w 1942.

Do kompetencji terytorialnej urzędu należały: Kraj Krasnojarski, Obwód irkucki, Chakaski Obwód Autonomiczny.

Delegaci 
 1942 – por. Józef Mieszkowski, delegat

Siedziba 
Mieściła się przy ul. Markowskogo 37 (ул. Марковского).

Zobacz też 
 Ambasada RP w Moskwie

Przypisy

Bibliografia 
 Beata Szubtarska: Ambasada polska w ZSRR w latach 1941–1943, Wydawnictwo DiG Warszawa 2005

Krasnojarsk
Krasnojarsk
Stosunki polsko-rosyjskie